Zrnić ist der Familienname folgender Personen:

 Dušan Zrnić (* 1942), jugoslawischer Wissenschaftler
 Vedran Zrnić (* 1979), kroatischer Handballspieler